El Montgròs, muntanya de Sant Pere de Ribes a la comarca del Garraf 
 Montgròs (el Bruc), muntanya del Bruc a la comarca de l'Anoia 
 Montgròs (el Brull), muntanya del Brull a la comarca d'Osona 
 Montgròs (Fogars de la Selva), muntanya de Fogars de la Selva a la comarca de la Selva 
 Montgròs (Olesa de Bonesvalls), muntanya d'Olesa de Bonesvalls a la comarca de l'Alt Penedès 
 Montgròs (el Pont de Vilomara i Rocafort), muntanya del Pont de Vilomara i Rocafort a la comarca del Bages 
 Montgròs (Sant Feliu de Buixalleu), muntanya de Sant Feliu de Buixalleu a la comarca de la Selva 
 Montgròs (Sant Jaume dels Domenys), muntanya de Sant Jaume dels Domenys a la comarca del Baix Penedès 
 Cap de Montgròs o Cap de Montgosso, muntanya de l'Alt Àneu a la comarca del Pallars Sobirà
 Montgròs Xic, muntanya de Sant Feliu de Buixalleu a la comarca de la Selva 
 Pòpia del Montgròs, muntanya entre els municipis de Castellfollit del Boix i Sant Salvador de Guardiola a la comarca del Bages.
 Puig de Montgròs, muntanya de Lloret de Mar a la comarca de la Selva